Ясного́рская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Ясногорская улица — улица в Москве.
 Ясногорская улица — улица в Новосибирске.
 Ясногорская улица — улица в Воронеже.
 Ясногорская улица — улица в Сочи.
 Ясногорская улица — улица в Ясногорске.

Украина 
 Ясногорская улица — улица в Киеве.
 Ясногорская улица — улица в Донецке.
 Ясногорская улица — улица в Запорожье.